Кулагин, Николай Михайлович (зоолог) (1860—1940) — русский зоолог.
 Кулагин, Николай Михайлович (металлург) (род. 1939) — российский учёный-металлург.